Messico
Felipe Carrillo Puerto – politico e rivoluzionario messicano
Felipe Carrillo Puerto – comune e località capoluogo del comune di Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo
Felipe Carrillo Puerto – località del comune di Champotón, Campeche